Noppenbach ist ein Gewässername:

 Noppenbach (Fladnitzbach), linker Zufluss des Fladnitzbachs oder der Fladnitz bei Statzendorf, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich; siehe Fladnitzbach#Noppenbach
 Noppenbach (Tiergartengraben), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Tiergartengrabens (zum Otterbach) bis zum See nahe dem Parkhaus am Tiergarten, Markt Donaustauf, Landkreis Regensburg, Bayern